Фёрдерштедт () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зальцланд.  Население составляет 5814 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 73,42 км². Официальный код  —  15 3 67 009.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт